Enfield ist der Name mehrerer Orte und Verwaltungseinheiten:

in Australien:
 Enfield (New South Wales)
 Enfield (South Australia)

in Großbritannien:
 der Londoner Stadtbezirk London Borough of Enfield
 zwei Stadtteile in diesem Bezirk; siehe Enfield Town und Enfield Chase
 Municipal Borough of Enfield, ehemaliger Bezirk im Großraum London

in Irland:
 Enfield (Irland)

in Kanada:
 Enfield (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Enfield (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Enfield (Connecticut), im Hartford County
 Enfield (Illinois), im White County
 Enfield (Maine), im Penobscot County
 Enfield (Massachusetts), im Hampshire County – nicht mehr existent
 Enfield (Minnesota), im Wright County
 Enfield (New Hampshire), im Grafton County
 Enfield (New York), im Tompkins County
 Enfield (North Carolina), im Halifax County
 Enfield (Ohio), im Harrison County – nicht mehr existent
 Enfield (Pennsylvania), im Montgomery County
 Enfield (Virginia), im King William County
 Enfield Center (New Hampshire)

Sonstiges:
 den Crystal Lake Enfield Dam, ein Staudamm im US-Bundesstaat New Hampshire
 den Motorrad-Hersteller Royal Enfield
 eine indische Firma, die heute noch Motorräder mit dem Namen Enfield baut; siehe Enfield India Limited Incorporated
 der Standardkarabiner der britischen Armee im Ersten und Zweiten Weltkrieg: siehe Lee-Enfield
 Enfield Rifled Musket, der erste gezogene Vorderlader einer europäischen Armee, der für alle Truppenteile vom britischen Board of Ordnance (BO) 1852 angenommen wurde
 der Revolver Enfield No. 2 Mark 1, die Standard-Faustfeuerwaffe der britischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkrieges.
 ein Wappentier; siehe Enfield Beast
 Enfield Autocar, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1906–1916)
 Enfield-Allday, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1919–1926)
 Enfield Automotive, ehemaliger britischer Hersteller von Elektroautos
 Enfield Cricket Club der 	Lancashire League

Personen:
 Harry Enfield (* 1961), britischer Komiker
 Henry Enfield (1849–1911), britischer Landschafts- und Marinemaler der Düsseldorfer Schule
 Michael Enfield (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Enfield Canal, in Windsor Locks, Connecticut, ID-Nr. 76001998
 Enfield Falls Mill and Miller's House, in Ithaca, New York, ID-Nr. 79001637
 Enfield Graded School, in Enfield, North Carolina, ID-Nr. 08001290
 Enfield Historic District, in Enfield, Connecticut, ID-Nr. 79002664
 Enfield Shaker Historic District, in Enfield, New Hampshire, ID-Nr. 79000198
 Enfield Shakers Historic District, in Enfield, Connecticut, ID-Nr. 79002663
 Enfield Town Meetinghouse, in Enfield, Connecticut, ID-Nr. 74002050
 Enfield Village Historic District, in Enfield, New Hampshire, ID-Nr. 10000186

Siehe auch:
 Anfield